Voici la liste des planètes mineures numérotées de 334001 à 335000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 334001 à 335000

334001-334100

334101-334200

334201-334300

334301-334400

334401-334500

334501-334600

334601-334700

334701-334800

334801-334900

334901-335000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000